Le tournoi El Gouna International 2016 est l'édition 2016 du tournoi de squash El Gouna International qui se déroule à El Gouna du 24 au 29 avril 2016. Cette édition fait partie des PSA World Series, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée. Mohamed El Shorbagy gagne son premier titre en battant Grégory Gaultier en finale.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2015-2016 de la PSA
 Tournament of Champions 2016

Liens externes 
 Page PSA

Masculin 2016
Sport en Égypte en 2016
Sport en avril 2016
PSA World Series 2016